Симион — фамилия.

Известные носители:
 Симион, Дорель
 Симион, Мариан